Plusieurs femmes de la famille d'Ibelin ont porté le prénom d'Isabelle :

 Isabelle d'Ibelin (1241 † 1324), femme d'Hugues III, roi de Chypre ;
 Isabelle d'Ibelin (1252 † 1282), femme d'Hugues II, roi de Chypre ;
 Isabelle d'Ibelin († 1315), femme de Guy d'Ibelin ;
 Isabelle d'Ibelin, fille de Philippe d'Ibelin (1253-1318), femme de Ferdinand de Majorque puis d'Hugues d'Ibelin, sénéchal (titulaire) de Jérusalem.

Maison d'Ibelin
Homonymie dynastique